Василий може да се отнася за:
 Василий, име
 Василий I Македонец, (ок.811-886 г.) византийски император
 Василий II Българоубиец, (958-1025 г.) византийски император
 Василий (Владимирско-Суздалско княжество), (1241-1276 г.) руски княз
 Василе Лупу (1595-1661), княз на Молдова
 Василий Врач (неизв. – 1118), богомил